Lovelock kan syfta på:

 Jack Lovelock, nyzeeländsk friidrottare
 James Lovelock, brittisk författare och biokemist
 Lovelock, Nevada